Кубок Алжиру з футболу (, ) — головний кубковий турнір Алжиру, що проводиться серед клубів країни у формі плей-оф.

Історія 
Алжирський кубок був створений в 1962 році, коли Алжир здобув незалежність.

Переможці та фіналісти

Посилання 
 Офіційний сайт
 Статистика турніру на сайті rsssf.com  

Футбольні змагання в Алжирі
Національні футбольні кубки Африки
1962 в алжирському спорті